Austria:
 Melk – powiat w kraju związkowym Dolna Austria
 Melk – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk
 Melk – rzeka, dopływ Dunaju

Osoby:
 Heinrich von Melk – austriacki pisarz

Inne:
 Melk – opactwo
 Melk – obóz koncentracyjny
 Melk – szkoła katolicka

Zobacz też:
 Mälk